Bình Thạnh (doorverwijspagina)
Bình Thành (doorverwijspagina)